Гостюжев — русская фамилия.

 Гостюжев, Владимир Владимирович (род. 1954) — советский хоккеист.
 Гостюжев, Юрий Владимирович (род. 1987) — российский регбист, заслуженный мастер спорта России.